Can Ramoneda o Casa Torrabadella, edifici al municipi de Granollers (Vallès Oriental) 
 Can Ramoneda (Esplugues de Llobregat), masia a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 
 Can Ramoneda (Rubí) al Vallès Occidental